Le nom de Guillaume de Toulouse désigne plusieurs personnes différentes, parmi lesquelles notamment :

Comtes 

 Guillaume  de Toulouse (vers 755-812) : aristocrate franc, proche de Charlemagne, comte de Toulouse et marquis de Septimanie, puis moine et fondateur de l'abbaye de Gellone ;
 Guillaume II de Toulouse ou de Septimanie (826-850) : petit-fils du précédent, comte de Toulouse de 844 à 849, comte de Barcelone et d'Ampurias de 848 à 850 ;
 Guillaume III de Toulouse, dit Taillefer (vers 975-1037) : comte de Toulouse, d'Albi et du Quercy de 978 à 1037 ;
 Guillaume IV de Toulouse (vers 1040-1094) : comte de Toulouse de 1060 à 1094.

Religieux 

 saint Guillaume de Gellone ou d'Aquitaine (vers 755-812) : noble franc, proche de Charlemagne, comte de Toulouse et marquis de Septimanie, puis moine et fondateur de l'abbaye de Gellone ;
 bienheureux Guillaume de Natholosa (1297-1369) : notaire, puis religieux au couvent des Augustins de Toulouse.

Homonymie